Вайссенбу́рзький монасти́р ()
 Вайссенбурзький монастир (Баварія) — кармелітський монастир (1325—1544)
 Вайссенбурзький монастир (Ельзас) — бенедиктинське абатство (660—1524)